Biodesgin steht für
 Synthetische Biologie
 Biodesign (Design), ein stilistischer Design-Trend